Натуральне число 1969
 1969 рік до нашої ери
 1969 рік нашої ери